Фольках () — город и городская община в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Китцинген. Население составляет 9151 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 60,19 км². Официальный код — 09 6 75 174.

Население

См. также 
 Монастырь Астхайм

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Район Китцинген